Daphne Casorati Maugham – pittrice inglese, moglie di Felice Casorati
 Frederic Maugham – avvocato britannico e primo visconte di Maugham
 Syrie Maugham – prima designer di interni britannica
 Somerset Maugham Award – premio letterario britannico assegnato annualmente
 William Somerset Maugham – scrittore e commediografo britannico, autore di numerose opere letterarie